Егор Васильевич Пинчуков  () — передовик советского сельского хозяйства, старший чабан колхоза имени Ленина Изобильненского района Ставропольского края, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1928 году в селе Подлесное (ныне — в  Ставропольского края) в русской крестьянской семье.

Получив начальное образование, в самом начале войны, в 1941 году трудоустроился чабаном по выпасу овец в колхоз «Красный партизан». После освобождения Ставрополья от оккупации вместе с другими сельчанами участвовал в восстановлении хозяйства, затем стал работать чабаном. В октябре 1951 году после слияния нескольких колхозов, стал работать в колхозе имени Ленина. Проработал здесь до 1982 года.

По итогам работы в седьмой пятилетке в его отаре были самые высокие показатели по настригу шерсти и приплоду молодняка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достижение высоких показателей в производстве продукции сельского хозяйства Егору Васильевичу Пинчукову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Общий трудовой стаж составил 40 лет. Продолжал работать в овцеводстве и демонстрировать высокие показатели.

Проживал в родном селе. Умер 21 января 1982 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (орден Ленина и медаль «Серп и Молот»; 22.03.1966)
 Орден Октябрьской Революции (14.03.1975)
 Орден Трудового Красного Знамени (13.03.1981)
 медали.

Память 
 Именем Е. В. Пинчукова названа одна из улиц в селе Подлесное.

Примечания

Ссылки 
 

Овцеводы